Mužská dvouhra Argentina Open 2019 probíhala v polovině února 2019. Do singlové soutěže buenosairského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl rakouský osmý hráč světa Dominic Thiem, kterého v semifinále vyřadil Schwartzman.

Vítězem se stal třetí nasazený Ital Marco Cecchinato, jenž ve finále zdolal argentinskou turnajovou čtyřku Diega Schwartzmana po hladkém dvousetovém průběhu 6–1 a 6–2. Dvacetišestiletý Cecchinato si tak v probíhající sezóně připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu ATP Tour ve třetím kariérním finále.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

ATP Buenos Aires
Tenis v Argentině v roce 2019
ATP Tour 2019